

Allemagne
Parc des sports d'Oberwerth à Coblence

Côte d'Ivoire
 Parc des sports de Treichville à Abidjan 
 Parc des sports de Rio à Anyama

France
 Parc des sports à Annecy
 Parc des sports à Avignon
 Parc des sports d'Aguiléra à Biarritz 
 Parc des Sports de Sauclières à Béziers
 Parc des sports de Cognac
 Parc des Sports de Haguenau
 Parc des sports du Bram à Louhans

Slovénie
 Parc des sports de Stožice